Crotone – comune italiano in Calabria
 Crotone – cacciamine della Marina Militare italiana varato nel 1992
 Crotone – cratere sulla superficie di Marte
 Crotone – nella mitologia greca era il nome dell'eroe figlio di Eaco famoso per avere dato il nome alla città omonima situata nell'Italia meridionale